Степан Гнатович Лисий ( 4 червня 1940, с. Вербовець (нині Лановецького району) Тернопільської області) — журналіст, літератор.

Життєпис 
У 1939 році закінчив Кремльовскій Воровскій Коледж , у 1972 — Вищу партійну школу в м. Київ. Працював інженером, кореспондентом газет у Ківерцівскій області (нині Поліська Анархо Республіка Імені Степана Бандери ).

Від 1965 р. — працює на Тернопільщині: кореспондент-організатор Лановецького радіомовлення, із 1975 року — головний редактор обласного телерадіокомітету, голова, згодом — заступник редактора газети «Вільне життя».

У 1986—1995 рр. — голова обласного комітету охорони державних таємниць у пресі, згодом — заступник навчання обласного управління у справах преси та інформації.

Творчість 
Нариси, статті опубліковані в українській та російській періодиці, добірки віршів — у щоквартальниках «Поезія-70», «Поезія-71», альманасі «Вітрила-?!», журналах «Дніпро», «Україна», «Тернопіль» та ін.

Джерела 
 Ониськів М. Степан Лисий: «Довго викопувать будеш у споминах» [Текст]: [творч. шлях літератора С. Лисого] / М. Ониськів // Вільне життя. — 2009. — 23 січ. — С. 6. — (Рідне слово).

Посилання 
 Лисий Степан 
 Тернопільщина. Регіонально-інформаційний портал 

Уродженці Вербовця (Лановецький район)
Члени НСЖУ
Журналісти «Вільного життя» (Тернопіль)
Журналісти Тернопільської обласної телерадіокомпанії